Эдюард (Эдвин) Андреас Доминикюс Хендрикюс Джозеф Зутебир (; 7 мая 1970, Пюрмеренд, провинция Северная Голландия) — нидерландский футбольный вратарь, ныне тренер вратарей в «Волендаме».

Карьера игрока

В клубах 
Эдвин начинал заниматься футболом при любительском клубе «Алсмер». С сезона 1988/89 начал профессионально выступать за «Волендам», с которым за девять сезонов достиг лишь финала Кубка нидерландов 1994/95.

Первую половину сезона 1997/98 Зутебир провёл уже в «Сандерленде», куда был продан за £350 000. В составе «чёрных котов» он отыграл лишь два матча в Кубке лиги, в остальное время оставаясь сменщиком француза Лионеля Переса. 1 января 1998 года перешёл в «Фейеноорд», где игровой практики у него почти не было: в частности, всего одна игра в чемпионате за три с половиной сезона. Тем не менее, вместе с клубом он стал чемпионом Нидерландов 1998/99. Летом 2000 года Эдвина приобрёл «Витесс». По окончании чемпионата 2000/01, где «Витесс» финишировал шестым, «Фейеноорду» пришлось заплатить ƒ5 000 000, чтобы вернуть Зутебира в клуб в качестве замены уехавшему в «Ливерпуль» поляку Ежи Дудеку, не сумев перед этим приобрести венгра Габора Бабоша из НАК Бреды. Второе пришествие Эдвина в стан роттердамцев оказалось более удачным: в качестве основного голкипера клуба он выиграл Кубок УЕФА 2001/02, сыграл в Суперкубке УЕФА 2002 года против «Реал Мадрида» и стал в сезоне 2001/02 лучшим вратарём Нидерландов.

Перед сезоном 2004/05 Зутебир перешёл в ПСВ, где оставаясь сменщиком Эурелио Гомеса, он выиграл два чемпионата (2004/05, 2005/06) и Кубок 2004/05.

Два своих последних сезона Зутебир провёл в клубе НАК Бреда: в сезоне 2006/07 он был основным вратарём клуба, а в сезоне 2007/08, когда команда финишировала третьей в Эредивизи, провёл лишь один матч, уступив место в воротах Йелле тен Раувелару.

В сборной 
В октябре 2004 года главный тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен вызвал в команду Зутебира, который стал запасным для Эдвина ван дер Сара в отоброчных матчах к чемпионату мира 2006 года с Македонией и Финляндией.

Карьера тренера 
С сезона 2008/09 тренирует вратарей в клубе «Волендам».

Достижения

Командные 
Как игрока «Волендама»:
 Кубок Нидерландов:
 Финалист: 1994/95
Как игрока «Фейеноорда»:
 Суперкубок УЕФА:
 Серебряный призёр: 2002
 Кубок УЕФА:
 Победитель: 2001/02
 Суперкубок Нидерландов:
 Победитель: 1999
 Чемпионат Нидерландов:
 Чемпион: 1998/99
 Третье место: 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04
 Кубок Нидерландов:
 Финалист: 2002/03
Как игрока ПСВ:
 Суперкубок Нидерландов:
 Финалист: 2005
 Чемпионат Нидерландов:
 Чемпион: 2004/05, 2005/06
 Кубок Нидерландов:
 Победитель: 2004/05
 Финалист: 2005/06
Как игрока НАК Бреды:
 Чемпионат Нидерландов:
 Третье место: 2007/08

Личные 
Как игрока «Фейеноорда»:
 Чемпионат Нидерландов:
 Лучший вратарь: 2001/02

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Волендам»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК НАК Бреда
Футбольные тренеры Нидерландов